Devítka má více významů:

 9 (číslo) – číslo
 Devítka (hudební skupina)
 Devítka (periodikum) vydávané Prahou 9
 devítijamkové golfové hřiště
 Devítikarátové zlato
 jedna z hracích karet
 Nine-ball, varianta kulečníkové hry pool
 munice ráže 9 mm – například pistolové střelivo 9 x 19 mm Parabellum
 střelná zbraň ráže 9 mm
 cihla zkrácená na 3/4 původní délky tj. na 9 palců

Externí odkazy